Eitzinger ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Eitzinger (* 1930), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Philipp Eitzinger (* 1990), österreichischer Motorradrennfahrer
 Rainer Eitzinger (* 1983), österreichischer Tennisspieler